Xhonneux ([] oder []) ist ein französischsprachiger Familienname aus der heutigen Provinz Lüttich in Belgien.

Herkunft und Bedeutung 

Obwohl die Herkunft des Namens in keinem anthroponymischen Dokument mit letzter Sicherheit vollständig geklärt werden konnte, haben sich zwei vertretbare Thesen herauskristallisiert, die Erlenbruch-Theorie und die Strohdachdecker-Theorie.

Die Schreibweise des Namens mit „Xh“ ist wallonischen Ursprungs und lässt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Jedoch sind mindestens sechs verschiedene Anfangsbuchstaben in verschiedenen Kombinationen bekannt, und zwar: C, H, L, S, X, Z.

Bekannte Namensträger 

 Frédéric Xhonneux (* 1983), belgischer Zehnkämpfer
 Guy Xhonneux (* 1953), belgischer Botaniker
 Henri Xhonneux (1945–1995), belgischer Filmemacher
 Johann Wilhelm Xhonneux (1773–1831), wallonischer Landwirt und Chronist
 Roger Xhonneux (* 1954), belgischer Handballschiedsrichter

Literatur 
 G. G. Xhonneux, F. M. J. Müllender: Xhonneux – 400 Jahre Geschichte zwischen Maas und Weser (1597–1997). (PDF-Datei in ZIP-Datei; 2,32 MB)
 G. G. Xhonneux: Akte X - Alles über Xhonneux. Selbstverlag, 2011, ISBN 978-3-00-033832-8.

Weblinks 
 Der Name auf der Website von Gerd Xhonneux

Familienname